

Савино — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Савино — присілок, Йошкар-Олинський міський округ, Марій Ел
 Савино — присілок, Камбарський район, Удмуртія
 Савино — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Савино — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Див. також 
 Саввино